Ба́оцзы (), или просто ба́о () — популярное китайское блюдо, представляющее собой небольшой пирожок, приготовляемый на пару.
Тесто, как правило, дрожжевое, в отличие от бууз (чьё название происходит от китайского баоцзы). В качестве начинки могут использоваться как мясные продукты, так и растительные (доуфу, капуста, грибы, тыква) или их сочетание. Чаще всего используют свиной фарш с капустой. Когда баоцзы приготовляются в качестве сладкого блюда, начинкой может быть анко — паста из фасоли адзуки (), или кунжут.

В Китае баоцзы особенно любят есть на завтрак, но употребляются они и в другое время дня. В наши дни их можно купить и в замороженном виде, для быстрого приготовления на пару, или, в случае необходимости, даже в микроволновой печи. Особенно популярны баоцзы в шанхайской кухне.

Согласно китайской легенде — в частности, описываемой в классическом китайском романе «Троецарствие» — знаменитым стратегом II—III века н. э. Чжугэ Ляном были изобретены маньтоу, исходно соответствующие рецептуре сегодняшних баоцзы, однако, впоследствии превратившиеся в паровые булочки без начинки. До периода правления династии Сун маньтоу обозначали пирожки с начинкой и без, и примерно с этого времени возникает собственно термин «баоцзы» для обозначения паровых пирожков с начинкой.

Паровые пирожки с разнообразной начинкой наподобие баоцзы популярны и в других частях Азии. У тюркских народов, от Средней Азии до Турции, они известны как манты; у монголов и бурят — как буузы (в русской форме — по́зы); у корейцев — пянсе; во Вьетнаме — бань-бао; в Японии — никуман.

Литература 
 Phillips, C. (2016). All Under Heaven: Recipes from the 35 Cuisines of China. Ten Speed Press. p. 405. ISBN 978-1-60774-982-0. Retrieved November 5, 2016.

Китайская кухня
Дамплинги